Karbon (geološko razdoblje), četvrto razdoblje paleozoika
 Karbon (tvornica), tvornica školskog i uredskog pribora te kemijskih proizvoda

Vanjske poveznice